

Astronomia 
 Cratere De La Rue – cratere lunare

Aziende 
 De La Rue – società tipografica britannica

Persone 
 Pierre de La Rue (1452-1518) – compositore fiammingo-francese
 Philibert-Benoît de La Rue (1718-1780) – pittore e incisore francese
 Warren de la Rue (1815-1889) – astronomo e chimico britannico

Pagine correlate 
La Rue 
Rue